Csehország
 Radimovice, település a Libereci járásban
 Radimovice u Tábora, település a Tábori járásban
 Radimovice u Želče, település a Tábori járásban